Sea Venture (schip, 1930): stoomschip uit de 20e eeuw
Sea Venture (17e eeuw): zeilschip uit de 17e eeuw